Захарино — название населённых пунктов:

Россия 
 Захарино — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Захарино — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Захарино — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Захарино — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Захарино — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Захарино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Захарино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Захарино — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Захарино — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Захарино — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Захарино — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Захарино — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Захарино — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Захарино — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Захарино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Захарино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.